Bobbe ist der

 Bobbe (Osternienburger Land) ein Ortsteil der Gemeinde Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt
 Nachname der deutschen Künstlerin Jutta Bobbe